José Galván puede referirse a:

 José Ernesto Galván, futbolista argentino
 José Galván Rodríguez, encuadernador español.